Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Chanda Rubin 4–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Amy Frazier (semifinali)
 Amanda Coetzer (finale)
 Jennifer Capriati (campionessa)

 Assente
 Lisa Raymond (quarti di finale)
 Corina Morariu (secondo turno)
 Alexandra Stevenson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1999